Eduardo Yáñez puede referirse a:

 Eduardo Yáñez (1960-), actor mexicano;
 Eduardo Yáñez Zavala (1903-1983), militar y jinete chileno.